Centro de Pesquisa em Finanças Organizacionais, reconhecido pelo CNPq e vinculado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FEARP/USP). Este centro de pesquisas é formado por professores, alunos de mestrado e de graduação, ex-alunos e profissionais da área e tem por objetivo fomentar a pesquisa, educação e desenvolvimento da administração financeira, difundindo o conhecimento técnico e científico na área. Durante os anos o CEPEFIN publicou vários livros e artigos científicos.

Ligações externas 
 

Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Ribeirão Preto